Прозорово — название населённых пунктов в России:

 Прозорово — посёлок в составе города Балтийск Калининградской области.
 Прозорово — село в Советском районе Кировской области.
 Прозорово — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Прозорово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Прозорово — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Прозорово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Прозорово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Прозорово — село в Брейтовском районе Ярославской области.

См. также 
 Прозоров
 Прозорова
 Прозоровский